Polk County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Polk County (Arkansas)
 Polk County (Florida)
 Polk County (Georgia)
 Polk County (Iowa)
 Polk County (Minnesota)
 Polk County (Missouri)
 Polk County (Nebraska)
 Polk County (North Carolina)
 Polk County (Oregon)
 Polk County (Tennessee)
 Polk County (Texas)
 Polk County (Wisconsin)